Coudray est un toponyme, puis patronyme, surtout répandu dans l'Ouest de la France. Il s'agit de l'ancienne forme du mot coudraie, qui désigne un ensemble (bosquet, bois) de coudres, l'ancien nom  du coudrier (ou noisetier). Le suffixe -etum servant à désigner un « ensemble d'arbres appartenant à la même espèce » est devenu masculin en ancien français, puis féminin en français moderne. Coudre est lui un terme d'origine latine, corylus, devenu *colurus par métathèse, sous l'influence probable du gaulois *collos.

Toponymes

Communes françaises 
 Coudray, dans l'Eure
 Coudray, dans le Loiret
 Coudray, dans la Mayenne

On retrouve aussi le nom dans : 

Coudray-au-Perche, en Eure-et-Loir
Coudray-Rabut, dans le Calvados
Beaucoudray, dans la Manche
Le Coudray, en Eure-et-Loir
Le Coudray-Macouard, en Maine-et-Loire
Le Coudray-Montceaux, dans l'Essonne
Le Coudray-Saint-Germer, dans  l'Oise
Le Coudray-sur-Thelle, dans l'Oise

Anciennes commune françaises 
 Coudray, dans le Calvados, aujourd'hui intégrée à Coudray-Rabut
 Le Coudray, dans l'Essonne, aujourd'hui intégrée au Coudray-Montceaux
 Le Coudray, dans la Loire-Atlantique, aujourd'hui intégrée à Plessé

Monuments 
 Château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne)
 Château du Coudray-Montbault à Vihiers (Maine-et-Loire)
 Château du Coudray-Salbart, château français du  à Échiré (Deux-Sèvres)
 Château du Grand Coudray à Chappes (Allier)
 Le Logis de la Petite Coudraie à Sainte Hermine (Vendée)
 Chapelle Saint-Léonard du Coudray, à Maule (Yvelines) au lieudit du Coudray.
 Menhir du Grand Coudray, à Chantrigné (Mayenne)

Patronymes 
 Anne-Claire Coudray (née en 1977), journaliste française 
 Christian Coudray (1908-1941), aviateur français et compagnon de la Libération 
 François Coudray (1678-1727), sculpteur français ayant principalement travaillé à Dresde, en Saxe 
 Georges Coudray (1902-1998), homme politique français 
 Georges Coudray (1943-), ancien président du Crédit mutuel de Bretagne et ancien vice-président du Crédit mutuel, fils du précédent
 Georges Charles Coudray (1862-1932), sculpteur français
 Hervé Coudray (né en 1965), entraîneur français de basket-ball 
 Jean-Luc Coudray (né en 1960), écrivain et auteur français de bande dessinée français 
 Jean-Pierre Coudray (1926-), médecin, psychiatre, sociologue et humaniste 
 Madeleine Coudray (1907-1978), écrivain français de romans policiers 
 Marie Alexandre Lucien Coudray (1864-1932), sculpteur, graveur médailleur français 
 Philippe Coudray (né en 1960), auteur français de bande dessinée, frère jumeau de Jean-Luc 
 Pierre Coudray (1713-1770), sculpteur français, fils de François Coudray
Gérard Coudray (né en 1954) motocycliste, ancien champion du monde d'endurance en (1984 et 1985)

Voir aussi 
Hilaire Rouillé du Coudray (1684-?), contrôleur général sous la régence de Philippe d'Orléans et sous le règne de Louis XV
Angélique le Boursier du Coudray (1712 -1794), sage-femme française
 Philippe Charles Jean Baptiste Tronson du Coudray (1738-1777), militaire français engagé dans la guerre d'indépendance américaine
 Guillaume Alexandre Tronson du Coudray (1750-1798), frère du précédent, avocat
Deux rues Tronson-du-Coudray nommées d'après lui à Paris et à Reims
 Pierre René Marie Henri Moulin du Coudray de La Blanchère (1821-1880), naturaliste français

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France